Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2021